Вега Редонда има више значења:

 Вега Редонда (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Вега Редонда (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вега Редонда (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику